Honeycombe ist der Familienname folgender Personen:

 Gordon Honeycombe (1936–2015), britischer Nachrichtensprecher 
 Robert Honeycombe (1921–2007), australisch-britischer Metallurg